Музафа́ров — фамилия тюркского происхождения. Известные носители:

 Музафаров, Азиз Мансурович (род. 1950) — советский и российский химик, академик РАН.
 Музафаров, Ахрар Музафарович (1909—1987) — советский и узбекский альголог, гидробиолог и преподаватель.
 Музафаров, Мансур Ахметович (1902—1966) — советский композитор, педагог, народный артист Татарской АССР (1964).
 Музафаров, Рефик Ибрагимович (1928—2011) — крыско-татарский фольклорист, доктор филологических наук.

См. также 
 Музаффар (значения)